Crown Point ist der Name folgender geografischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Crown Point (Alaska)
 Crown Point (Florida)
 Crown Point (Indiana)
 Crown Point (Louisiana)
 Crown Point (New York)
 Crown Point (Ohio)
 Crown Point (Oregon)
 Crown Point Center, New York
 Crown Point Vista, Washington
 Crown Point, Aussichtspunkt im Multnomah County, Oregon, siehe Vista House

in Trinidad und Tobago:
 Crown Point (Trinidad und Tobago)
 Crown Point Airport, frühere Bezeichnung des A. N. R. Robinson International Airport 

im NRHP gelistete Objekte:
 Crown Point Courthouse Square Historic District, in Crown Point, Indiana, ID-Nr. 04000203
 Crown Point Road: Socialborough South Line to Otter Creek Crossing, in Clarendon, Vermont, ID-Nr. 07000693
 Crown Point Road: Stevens Site South Road Segment, in Proctor, Vermont, ID-Nr. 07000694